Bundt ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Bundt (1867–1949), deutscher Arzt, Medizinalbeamter und Politiker (DNVP), MdL
 Maya Bundt (* 1971), Schweizer Managerin